Il nome comune merluzzo atlantico è impiegato per diverse specie dell'ordine Gadiformes
 Merluzzo atlantico (Merluccius hubbsi)
 Merluzzo atlantico (Merluccius albidus)
 Merluzzo atlantico (Merluccius bilinearis)
 Merluzzo atlantico (Merluccius senegalensis)
 Merluzzo atlantico (Merluccius polli)